Joven viuda y estanciera puede referirse a:

 Joven viuda y estanciera, película de Argentina dirigida en 1941 por Luis Bayón Herrera.
 Joven viuda y estanciera, película de Argentina dirigida en 1970 por Julio Saraceni.
 Joven viuda y estanciera, obra teatral de Claudio Martínez Payva.